10-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Норвегии с 23 по 30 января 1977 года. В десятый раз подряд чемпионом мира стала сборная СССР.

Итоговая таблица

Результаты игр

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур 

Примечание:  Вейкко «Ветса» Ниемикорпи (Финляндия) не реализовал пенальти (70′, вратарь).

5 тур 

Примечание:  Сергей Ломанов (СССР) не реализовал пенальти (73′, вратарь).

6 тур

Лучшие игроки 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Томми Аксельссон (Швеция)
 Лучший защитник — Хокан Сундин (Швеция)
 Лучший полузащитник — Владимир Плавунов (СССР)
 Лучший нападающий — Бенгт Рамстрём (Швеция)

Символическая сборная 
 Вратарь
  Томми Аксельссон
 Защитники
  Леонид Палладий
  Ярмо Хаависто
 Полузащитники
  Евгений Горбачёв
  Хокан Сундин
  Челль Эстерберг 
 Нападающие
  Юрий Лизавин
  Бенгт Рамстрём
  Валерий Бочков
  Валерий Эйхвальд
  Арве Йонсен

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1977

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Хоккей с мячом
Январь 1977 года
Спорт в Норвегии в 1977 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии